Essay steht für
 eine geistreiche Abhandlung, siehe Essay
 Essay (China), eine Gattung der chinesischen Literatur
 Essay (Philatelie), ein nicht angenommener Entwurf für eine Briefmarkenausgabe
 Essay (Orne), französische Gemeinde im Département Orne in der Normandie
 Essayfilm, experimentelle Filmform zwischen den Filmgattungen Spielfilm und Dokumentarfilm